Giovanni di Napoli (o Giovanni Diacono), cronista medievale.
Giovanni di Napoli (Giovanni di Conza), duca di Napoli prima del 610/616.
Giovanni I di Napoli duca di Napoli dal 711 a circa il 719.
Giovanni II di Napoli, duca di Napoli dal 915 al 919.
Giovanni III di Napoli, duca di Napoli dal 928 al 968.
Giovanni IV di Napoli, duca di Napoli dal 998 al 1002.
Giovanni V di Napoli, duca di Napoli dal 1036 al 1042.
Giovanni VI di Napoli, duca di Napoli dal 1097 (o 1107) al 1120/1123.